

Aziende
 Doro Supermercati - catena di supermercati di proprietà di Sogregross

Geografia
 Doro – quartiere della città di Ferrara

Mitologia
 Doro – personaggio della mitologia greca
 Doro – personaggio della mitologia Hezhen

Musica
 Doro – gruppo musicale heavy metal tedesco
 Doro – album dell'omonimo gruppo musicale

Altri progetti